Mali Kal je naselbinsko ime v Sloveniji:

 Mali Kal, Mirna Peč
 Mali Kal, Ivančna Gorica

Naselja v Sloveniji